Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2015 — 12-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 11-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году.

Команды и пилоты

Календарь 

Календарь WTCC 2015 был утверждён на заседании совета международной автомобильной федерации в 
Дохе, Катар 3 декабря 2014. В течение сезона будет проведено двадцать четыре гонки на двенадцати гоночных трассах. Места проведения гонок 
претерпели изменения. Гонки на Зальцбургринге, Спа-Франкоршам, в Пекине и Макао были исключены из 
календаря. В календарь вернулись трассы Германии и Португалии. Гонка в Германии 
будет проводиться на автодроме Нюрбургринг Нордшляйфе, в то время как португальский этап пройдёт на новой уличной трассе 
Вила-Реал. Так же были добавлены две новые трассы - в Таиланде (Бурирам) и Катаре (Лусаил).

Результаты и таблица

Система гандикапов

 автомобили, показавшие лучшие результаты по итогам этапа, получают 60 кг. балласта на следующий этап;
 вес балласта для остальных автомобилей рассчитывается на основании их результатов на трёх предыдущих этапах;
 на первых двух этапах все автомобили получают 60 кг. балласта; таким образом, система гандикапов вступает в силу с третьего этапа.

Гонки

Турнирная таблица чемпионата

Личный зачёт

† – Гонщик не закончил гонку, но был классифицирован, т.к. было пройдено 75% дистанции.
¹ – Вторая гонка в Таиланде завершена досрочно из-за недостаточной освещённости трассы.

Ссылки
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

WTCC
2015
Чемпионаты мира в 2015 году